Pollyanna est un roman américain d'Eleanor H. Porter paru en 1913.

Il a été adapté plusieurs fois au cinéma et à la télévision :

 1920 : Pollyanna, film muet américain de Paul Powell, avec Mary Pickford ;
 1960 : Pollyanna, film américain de David Swift, produit par Walt Disney, avec Hayley Mills ;
 1973 : Pollyanna, série télévisée britannique de June Wyndham-Davies ;
 1982 : The Adventures of Pollyanna, téléfilm américain de Robert Day, avec Shirley Jones ;
 1986 : Pollyanna, série d'animation japonaise de Kôzô Kusuba ;
 1989 : Polly, téléfilm musical américain de Debbie Allen, avec Keshia Knight Pulliam ;
 2003 : Pollyanna, téléfilm britannique de Sarah Harding, avec Amanda Burton.

Musiques 

 Pollyanna (I Believe in You), chanson tirée de la saga de jeu vidéo Mother. La chanson se trouve aussi dans plusieurs jeux Super Smash Bros. 
 Pollyanna, chanson du groupe Green Day sortie en 2021.

Autre 
 Principe de Pollyanna (psychologie)